Gregson est un patronyme porté notamment par :
 Edward Gregson (né en 1945), compositeur britannique ;
 John Gregson (1919-1975), acteur britannique ;
 Julia Gregson (née en 1948), romancière britannique ;
 Peter Gregson (né en 1987), violoncelliste et compositeur écossais ;
 Ryan Gregson (né en 1990), athlète australien spécialiste des courses de demi-fond ;
 Thomas Gregson (1798-1874), second Premier ministre de Tasmanie.